Пётр Кравцо́в:
 Кравцов, Пётр Васильевич (1925—2001) — советский военнослужащий, младший сержант, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кравцов, Пётр Гаврилович (1861—1919) — генерал-майор, участник Белого движения.